Гранха Сан Висенте има више значења:

 Гранха Сан Висенте (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Висенте, Табла де ла Пурисима (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику